Венява — сельская гмина (уезд) в Польше, Пшисухский повят, Мазовецкое воеводство.
 Венява — один из польских гербов шляхты.

См. также 
 Венява-Длугошовский, Болеслав